Jassing ist der Name folgender Orte:

 Jassing (Gemeinde Kumberg), Ortsteil der Gemeinde Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Jassing (Gemeinde Sankt Michael), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Michael in Obersteiermark, Bezirk Leoben, Steiermark
 Jassing (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Ortsteil der Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Jassingau